Тії () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер
 Тії () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр
 Тії () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Івлін